Leiosaurus är ett släkte av ödlor. Leiosaurus ingår i familjen Polychrotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjällbärande kräldjur
Leiosaurus